Джантар-Мантар:

 Джантар-Мантар — обсерватория, построенная раджпутским махараджей Савай Джай Сингхом в городе Джайпуре.
 Джантар-Мантар — обсерватория, построенная махараджой Савай Джай Сингхом II в Нью-Дели.